Сезон 1910—1911 у Серії А — 14-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Янг Бойз.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1911
Швейцарія
Швейцарія